Theato oder Théato ist der Familienname folgender Personen:

 Diemut Theato (* 1937) deutsche Politikerin
 Franz Theato (1886–1984), deutscher Kommunalpolitiker
 Hans Theato (* um 1900), Skilangläufer des Deutschen Reichs
 Michel Théato (1878–1919), luxemburgischer Langstreckenläufer
 Patrick Théato, deutscher Chemiker